Mistrzostwa Europy w curlingu 2007 rozgrywane były w dniach 1-8 grudnia 2007 w niemieckim Füssen. W rywalizacji uczestniczyło 55 drużyn z 32 krajów, co jest nowym rekordem. Pierwszy raz wystartowała męska reprezentacja Islandii.

Z powodu dużej (22) ilości drużyn męskich w grupie B po raz pierwszy utworzono 3 podgrupy. Obrońcami tytułów były Rosjanki oraz Szwajcarzy. Tytuł mistrza Europy powrócił do Szwedek, w konkurencji męskiej tytuł ten wywaliczyli Szkoci.

Eliminacje w Polsce 
Eliminacjami w Polsce tak jak w większości państw są mistrzostwa kraju. Runda finałowa odbywała się w Gliwicach. Kobiecą reprezentacją została drużyna Media Curling Club Media Curling Team Warszawa (Marta Szeliga-Frynia, Agnieszka Ogrodniczek, Katarzyna Wicik, Marianna Das), rywalizację męską wygrał zespół Śląski Klub Curlingowy Śląskie Kamole Katowice (Damian Herman, Piotr Podgórski, Krzysztof Beck, Tomasz Sapiński).

Grupa A

Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja

Play-off

Finał

Półfinał

1-2

3-4

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1. 
1 grudnia, sobota; 8:00 CET

Sesja 2. 
1 grudnia, sobota; 16:00 CET

Sesja 3. 
2 grudnia, niedziela; 9:00 CET

Sesja 4. 
2 grudnia, niedziela; 19:00 CET

Sesja 5. 
3 grudnia, poniedziałek; 12:00 CET

Sesja 6. 
3 grudnia, poniedziałek; 20:00 CET

Sesja 7. 
4 grudnia, wtorek; 14:00 CET

Sesja 8. 
5 grudnia, środa; 9:00 CET

Sesja 9. 
5 grudnia, środa; 19:00 CET

Baraż do mistrzostw świata 
Czechy zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata 2008 jako ostatnia drużyna z ramienia Europy.

7 grudnia, piątek; 14:00 CET, lodowisko B

8 grudnia, sobota; 8:00 CET, lodowisko A

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja

Play-off

Finał 
8 grudnia, sobota; 13:00 CET

Półfinał 
7 grudnia, piątek; 19:00 CET

1-2 
7 grudnia, piątek; 8:00 CET

3-4 
7 grudnia, piątek; 8:00 CET

Tie-Breaker 
W Tie-Breaker rywalizowały ze sobą 3 drużyny o miejsce w rozgrywkach play-off. Wcześniej rozegrano Tee-Shot (konkurs celowania), w którym wygrała Szkocja.

6 grudnia, czwartek; 14:00 CET

6 grudnia, czwartek; 14:00 CET

Round Robin

Sesja 1. 
1 grudnia, sobota; 12:00 CET

Sesja 2. 
1 grudnia, sobota; 20:00 CET

Sesja 3. 
2 grudnia, niedziela; 13:00 CET

Sesja 4. 
3 grudnia, poniedziałek; 8:00 CET

Sesja 5. 
3 grudnia, poniedziałek; 16:00 CET

Sesja 6. 
4 grudnia, wtorek; 9:00 CET

Sesja 7. 
4 grudnia, wtorek; 19:00 CET

Sesja 8. 
5 grudnia, środa; 14:00 CET

Sesja 9. 
6 grudnia, czwartek; 8:00 CET

Baraż do mistrzostw świata 
Czechy zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata 2008 jako ostatnia drużyna z ramienia Europy.

7 grudnia, piątek; 14:00 CET, lodowisko B

8 grudnia, sobota; 8:00 CET, lodowisko A

Grupa B

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw
 

2007
2007 w curlingu
Curling w Niemczech
2007 w Niemczech
Powiat Ostallgäu